Strelow ist der Familienname folgender Personen:

 Ina Strelow (* 1958), deutsche Schriftstellerin
 Hans Strelow (* 1940), deutscher Galerist
 Heinz Strelow (1915–1943), deutscher Widerstandskämpfer
 Janina Strelow (* 1996), deutsche Politikerin (SPD), MdBB
 Justus Strelow (* 1996), deutscher Biathlet
 Liselotte Strelow (1908–1981), deutsche Fotografin
 Marcel Strelow (* 1982), deutscher Natur- und Landschaftsfotograf
 Monika Schulz-Strelow, deutsche Unternehmensberaterin und Lobbyistin
 Warren Strelow (1934–2007), US-amerikanischer Eishockeytrainer

Strelow ist Name:
 eines Ortsteils der Gemeinde Glewitz in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Strehlow